Desa Tegalmulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tegalmulyo (administrativ by i Indonesien, lat -7,57, long 110,48), Jawa Tengah, 
 Desa Tegalmulyo (administrativ by i Indonesien, lat -6,70, long 111,61), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar